Райновци — село в Болгарии
 Райновци — в Великотырновской области;
 Райновци — в Габровской области.